Сан-Каетано () — деревня в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав муниципалитета Эль-Боске. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название San Cayetano дано в честь святого Каэтана Тиенского.

23 июня 1937 года поселение получило статус деревни и было наделено сельскохозяйственными землями, где выращивается и обрабатывается кофе.

Демография

Примечания

Ссылки 
 

Города Чьяпаса